Temozón es un topónimo en lengua maya que puede referirse a:

 Temozón, localidad del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo; 
 Temozón, localidad perteneciente al municipio de Peto, en Yucatán, México; 
 Temozón (municipio), uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, en México; 
 Temozón Sur, localidad perteneciente al municipio de Abalá, en Yucatán, México; 
 Temozón Norte, localidad perteneciente al municipio de Mérida, en Yucatán, México; o
 Hacienda Temozón, vieja hacienda del siglo XVII restaurada y convertida en parador turístico, en el estado de Yucatán, México.